Wyatt může být:

příjmení
 Bray Wyatt (* 1987) – americký profesionální wrestler
 Robert Wyatt (* 1945) – britský hudebník
 Ron Wyatt (1933–1999) – americký dobrodruh
 Thomas Wyatt (1521–1554) – anglický povstalec
 Leo Wyatt – fiktivní postava ze seriálu Čarodějky

křestní jméno
 Wyatt Earp (1848–1929) – americký farmář